Кул — река в Свердловской области России. Устье реки находится в 68 км по правому берегу реки Вижай. Длина реки составляет 24 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тавда от истока и до устья, без реки Сосьва от истока до водомерного поста у деревни Морозково, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 14010502512111200008871.

Примечания 

Притоки Вижая (притока Лозьвы)
Реки Ивдельского городского округа